Der Begriff Bubi steht für:

 Bubi (Volk), ein Volk in Äquatorialguinea
 Bubi (Sprache), die Sprache eines Volkes in Gabun; für die Sprache des Volkes der Bubi in Äquatorialguinea siehe: Bube (Sprache)
 Bubi (Simbabwe), einen Distrikt in Simbabwe
 Bubi (Fluss), Fluss in Simbabwe

Ferner ist Bubi im Deutschen eine liebevolle oder herablassende Bezeichnung für einen Jungen. Unter anderem sind folgende Sportler unter diesem Spitznamen bekannt:

 Josef Bradl (1918–1982), österreichischer Skispringer
 Franz-Josef Hönig (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Hans Rohde (1914–1979), deutscher Fußballspieler
 Bubi Scholz (1930–2000), deutscher Boxer
 Spitzname der Amateurabteilung von Hertha BSC 

Siehe auch:

 Bubikopf